Черёмушкинский проезд — название улиц на территории района Черёмушки в Москве.

 Переименованные
 1-й Черёмушкинский проезд (1958—1985) — Черёмушкинский проезд
 2-я Черёмушкинский проезд (1958—1963) — улица Гримау
 3-я Черёмушкинский проезд (1958—1963) — улица Винокурова

См. также 
 Черёмушкинская улица